Ege steht für:

 Ege (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Noble County
 Ege, eine Fregatte der türkischen Marine, siehe USS Ainsworth (FF-1090)
 Ege Carpets, dänischer Teppichhersteller
 Ege Üniversitesi, türkische Universität
 Mount Ege, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Ege ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Ege (1878–1943), deutscher Zimmermann, Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Christian Ege (* 1970), deutscher Ökonom, Staatssekretär im Saarland
 Clara Ege (1897–1990), deutsche Malerin, Bilderhauerin und Seidenmalerin
 Eduard Ege (1893–1978), deutscher Künstler
 Emil Ege (1833–1893), deutscher Politiker
 Ernst von Ege (1823–1905), deutscher Theologe
 Ernst Jakob von Ege (1791–1854), deutscher Jurist
 George Ege (1748–1829), US-amerikanischer Politiker
 Isabell Ege (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Julie Ege (1943–2008), norwegische Schauspielerin
 Karl von Ege (1837–1899), deutscher Reichsgerichtsrat
 Lina Ege (1879–1971), deutsche Politikerin (SPD)
 Mogens Ege (1892–1946), dänischer Maler
 Moritz Ege (* 1978), deutscher Volkskundler
 Ole Ege (1934–2018), dänischer Fotograf, Filmproduzent, Schriftsteller und Museumsdirektor
 Othmar von Ege (1847–1913), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Søren Ege (* 1979), dänischer Basketballspieler
 Steinar Ege (* 1972), norwegischer Handballspieler

EGE steht als Abkürzung für:
 Eagle County Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Eagle (Colorado), Eagle County
 École de guerre économique (Schule für Wirtschaftskrieg) in Paris
 Europäische Größeneinheit, Kennzahl der landwirtschaftlichen Betriebsgröße
 Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien

Siehe auch:
 EGEE
 Egge

Abkürzung